Oakland Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Oakland Historic District (Arizona), ID-Nr. 92000847
 Oakland Historic District (Maryland), ID-Nr. 84001798
 Oakland Historic District (Oregon), ID-Nr. 79002058
 Oakland Historic District (Rhode Island), ID-Nr. 87001359